Die 1. Amateurliga Bayern 1954/55 war die 5. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 2. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde.

Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war der VfB Helmbrechts. Die Staffel Süd gewann der FC Penzberg. Beide Vereine belegten in der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division die beiden vordersten Plätze, die zum Aufstieg berechtigten. Bayerischer Meister wurde der VfB Helmbrechts, der die drei Endspiele gegen den FC Penzberg in der Summe für sich entschied (1:3, 2:0 und 3:2).

Der SV Kickers Würzburg nahm als bayerischer Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1955 teil, scheiterte dort im Halbfinale am Hessen-Vertreter SpVgg Bad Homburg.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:
 aus Staffel Nord: ATSV Erlangen, TSV Schwabach
 aus Staffel Süd: Helios München, Regensburger Turnerschaft

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:
 in Staffel Nord: 1. FC Nürnberg Amat., BSG Mitterteich, SpVgg Erlangen, SpVgg Hof
 in Staffel Süd: ASV Dachau, FC Memmingen

Der BSC Mitterteich wechselte zur kommenden Saison in die Nordstaffel.

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Spiel um Meisterschaft 

|}

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1954/55 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1954/55 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1954/55 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1954/55 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1954/55 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1954/55
1954